HMS Mercury ist der Name von

 HMS Mercury (1592) Stapellauf 1592, Verkauf 1611
 HMS Mercury (1620) Stapellauf 1620, Schicksal unbekannt
 HMS Mercury (1622) angekauft 1622, Schicksal unbekannt
 HMS Mercury (1694) Stapellauf 1694 
 HMS Mercury (1739) angekauft 1739
 HMS Mercury (1744) Stapellauf 1744 verloren 1745.
 HMS Mercury (1745) Stapellauf 1745, Abbruch 1753.
 HMS Mercury (1756) Stapellauf 1756, Abbruch 1777.
 HMS Mercury (1779) Stapellauf 1779, Abbruch 1814.
 HMS Mercure (1798) französisches Schiff, 1798 erbeutet durch HMS Phaeton (1782) und HMS Anson (1781), 1799 umbenannt in HMS Trompeuse
 HMS Mercury (1806) Stapellauf 1806, Umbau in eine Kohlenhulk 1865
 HMS Mercury (1807) Stapellauf 1807 and broken up in 1835.
 HMS Mercury (1826) Stapellauf 1826, seit 1861 Kohlenhulk, Verkauf 1906
 HMS Mercury (1837) Stapellauf 1837, umbenannt in YC6 in 1866, HMS Plymouth in 1876, Verkauf 1904.
 HMS Mercury (1878) Stapellauf 1878
 HMS Mercury (1892) Hilfsminenleger
 HMS Mercury (1934) Hilfsminenleger
 HMS Mercury (Marinestützpunkt) in Petersfield, England